Дворец спорта Пекинского промышленного университета () — спортивный комплекс, построенный к Олимпиаде 2008 года в Пекине.

Строительство было окончено в сентябре 2007 года. Расположен в университетском городке Пекинского промышленного университета. В рамках Олимпийских игр на территории сооружения были проведены соревнования по бадминтону и некоторым видам гимнастики. Общая площадь арены 24 000 квадратных метров, арена рассчитана на 7 500 зрителей.

Ссылки

 

Летние Олимпийские игры 2008
Дворцы спорта Пекина
Архитектура Пекина